Briarwood peut désigner :
 Briarwood (Dakota du Nord), ville américaine du comté de Cass ;
 Briarwood (Queens), quartier de New York.
 Briarwood (Kentucky)